Nowa Cerkiew ist der Name folgender Orte in der Woiwodschaft Pommern, Polen:

 Nowa Cerkiew (Neukirch), Dorf im Powiat Chojnicki, siehe Chojnice (Landgemeinde) #Gliederung
 Nowa Cerkiew (Neukirch), Dorf im Powiat Tczewski, siehe Gmina Morzeszczyn #Gliederung 
 Nowa Cerkiew (Neukirch), Dorf im Powiat Nowodworski, siehe Gmina Ostaszewo #Gemeindegliederung